Uggowitz bezeichnet

 Ugovizza, Ort im Kanaltal in Italien,
 Uggowitz (Gemeinde Weißenstein), Ort in der Gemeinde Weißenstein in Kärnten, Österreich.